Болотный газ — бесцветный газ со слабым неприятным запахом, который выделяется со дна стоячих водоёмов в результате гниения ила и других остатков растительного и животного происхождения. При выбросах крупных пузырей на поверхность, способен издавать довольно громкий звук. Места выхода могут быть пожароопасны. 

Основной компонент — метан (CH4) образующийся в результате  анаэробного разложения органических веществ в природе. Этот процесс часто происходит в болотах или заболоченных местах (отсюда и название). Содержит незначительные количества углекислого газа (CO2) и азота (N2).
Он практически не отличается от биогаза, за исключением того, что образуется самопроизвольно.

Впервые химическое исследование болотного газа провёл в 1776 году А. Вольта и установил, что он отличается от водорода.

См. также 
 Природный газ
 Блуждающие огни

Литература 
 

Топливо
Метан
Биогазы
Болота